Los eusuquios (Eusuchia) (gr. "cocodrilos verdaderos") son un clado de  cocodriloformos neosuquios que aparecieron a finales del período Cretácico. Todas las especies actuales de cocodrilos, aligatores, gaviales y caimanes son eusuquios, así como muchas formas extintas. A diferencia de los cocodrilomorfos primitivos, los eusuquios poseen un paladar secundario óseo. Esta característica les permite respirar con seguridad a través de los orificios nasales mientras que el resto de la cabeza incluyendo la boca sigue sumergida.

Filogenia 
Cladograma según Holliday y Gardner, 2012:

Referencias 

Neosuchia